Деген — еврейская фамилия.

 Деген, Арпад фон (1866—1934) — венгерский ботаник и врач.
 Деген, Давид и Деген, Филипп (род. 1983) — швейцарские футболисты, братья-близнецы.
 Деген, Ион Лазаревич (1925—2017) — советский и израильский травматолог-ортопед, поэт, автор стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…», танкист-ас во время Великой Отечественной войны.
 Деген, Карл Фердинанд (1766—1825) — датский математик, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Деген, Ханс (1899—1971) — германский генерал.

Топоним 
 Деген — коммуна в швейцарском кантоне Граубюнден.

Фильмы 
 Деген (фильм)

Корабли 
 «Деген» — парусный линейный корабль Азовского флота России, спущенный на воду в 1709 году.